Змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 28 липня. У цій дисципліні була розіграна перша нагорода лондонської Олімпіади, фінал завершився близько 11:25 за місцевим часом. У змаганнях взяли участь 56 спортсменок з 40 країн.

У змаганнях брала участь олімпійська чемпіонка 2008 року у цій дисципліні чешка Катерина Еммонс, але зайняла у фіналі лише 4-е місце.

Призери

Рекорди

Змагання

Кваліфікація 
У кваліфікаційних змаганнях спортсменки виконують 4 серії по 10 пострілів. У фінал проходять 8 спортсменок, які показали найкращий результат.

Фінал 
У фіналі спортсменки виконували по 10 пострілів. Кількість очок за потрапляння у кожній спробі на відміну від кваліфікації вимірювалося з точністю до десятої.

Посилання 
 Результати змагань на офіційному сайті ігор